Languilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Languilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Languilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar